Denumirea de Borisovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Borisovo, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Borisovo, un sat în comuna Slivo Pole, regiunea Ruse.